Суперкубок Монголії з футболу 2018  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 квітня 2019 року між чемпіоном і володар кубка Монголії клубом Ерчім та фіналіст кубка Монголії клубом Атлетік 220.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на rsssf
 Матч на сайті Монгольської футбольної федерації

2018
Монголія
Квітень 2019
2019 у монгольському спорті